Manfredini:
 Francesco (Onofrio) Manfredini (1684, Pistoia  1762), en italiensk violinist
 Christian (José Manfredini (Sisostri) (* 1975, Port Bouët)